Елам может означать:
 Елам — вариант написания названия исторической области Элам на юго-западе современного Ирана.
 Елам — персонаж, упомянутый в Библии, считается родоначальником народа эламитов и страны Элам.